Штефан Августин — адвокат, закарпатський політичний діяч.
 Штефан Августин Омелянович — Голова Сойму Карпатської України.